

Wydarzenia 

 Rzymianie opanowali okolice dzisiejszego Triestu.